Miejscowości w USA:
 Macon – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Bibb
 Macon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macon
 Macon – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Noxubee
 Macon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Macon – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Macon (ang. Macon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Macon (ang. Macon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
 Macon (ang. Macon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Macon (ang. Macon Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Macon (ang. Macon County) – w stanie Tennessee

Inne
 Macon – stolica historycznej diecezji w Cesarstwie Rzymskim

Zobacz też 
 Mâcon – miasto we Francji